Василий Васильевич Антонов:
 Антонов, Василий Васильевич (1923—1984) — советский писатель, переводчик.
 Антонов, Василий Васильевич (1927—1991) — бригадир слесарей-монтажников Днепровского монтажного участка «Спецгидроэнергомонтаж», Герой Социалистического Труда. Примечания